Slaget vid Chattanooga kan avse olika slag i eller nättheten av Chattanooga, Tennessee under amerikanska inbördeskriget:

 Första slaget vid Chattanooga, (7–8 juni 1862) mindre artilleribeskjutning unionsgeneralen James S. Negley mot sydstatsgeneralen Edmund Kirby Smith
 Andra slaget vid Chattanooga, (21 augusti 1863), artilleribeskjutning av unionen som övertygade Bragg att evakuera staden
Chattanoogafälttåget eller Slagen om Chattanooga, (23–25 november 1863) unionsgeneralen Ulysses S. Grant besegrade sydstatsgeneralen Braxton Bragg
Slaget vid Lookout Mountain
Slaget vid Missionary Ridge